Vuno kan syfta på:

Albanien 

 Vuno (ort i Albanien), Vlorë prefektur,

Cypern 

 Vounó (ort i Cypern, Eparchía Kerýneias, lat 35,27, long 33,39),